

Sigle 
 Initial Public Offering – Offerta pubblica iniziale (finanza)
 Internationale Prüfungs Ordnung – regolamenti internazionali prove da lavoro per cani da utilità e difesa stabiliti Fédération Cynologique Internationale
 Sigla dell'Istituto per l'Oriente di Roma

Codici 
 ipo – codice ISO 639-3 della lingua ipiko